Zorzi puede referirse a:
 Zorzi, familia de origen veneciano
 Alberto De Zorzi, futbolista argentino
 Andrea Zorzi, jugador profesional de voleibol italiano
 Angelo Zorzi , gimnasta artístico italiano
 Bartolomeo Zorzi, noble veneciano, comerciante y trovador italiano
 Clara Zorzi, segunda esposa y viuda de Nerio II Acciaioli
 Francisco Zorzi, marqués de Bodonitsa 
 Giulio Zorzi,nadador sudafricano 
 Jacobo Zorzi, marqués de Bodonitsa 
 Juan Carlos Zorzi, músico, compositor y director de orquesta argentino
 Nicolás I Zorzi, marqués de Bodonitsa
 Nicolás II Zorzi,  marqués de Bodonitsa
 Nicolás III Zorzi, marqués de Bodonitsa
 Renzo Zorzi, piloto de automovilismo italiano
 Rodolfo De Zorzi, futbolista argentino.
 Stephanie de Zorzi, modelo y reina de belleza venezolana
 Susanna Zorzi, ciclista profesional italiana